El FK Zorky Krasnogorsk és un club femení de futbol de Krasnogorsk que va jugar al Campionat de Rússia. Al 2013 va guanyar-lo, però dos anys després es va retirar de la lliga a falta de tres jornades.

El Zorky va jugar la Lliga de Campions dues vegades. El seu millor resultat va ser uns vuitens de final.

Plantilla 15/16

Palmarès 
 1 Lliga de Rússia 
 12/13

 ¹ Fase de grups. Equip classificat pillor possicionat en cas d'eliminació o equip eliminat millor possicionat en cas de classificació.

Referències 

Clubs de futbol femení
Clubs de futbol russos